Кына́ (, до 2009 г. — И́скра) — аул в Аккольском районе Акмолинской области Казахстана. Административный центр Карасайского сельского округа. Код КАТО — 113241100.

География 
Аул расположен в восточной части района, на расстоянии примерно 73 километров (по прямой) к востоку от административного центра района — города Акколь.

Абсолютная высота — 344 метров над уровнем моря.

Климат холодно-умеренный, с хорошей влажностью. Среднегодовая температура воздуха положительная и составляет около +3,5°С. Среднемесячная температура воздуха в июле достигает +19,7°С. Среднемесячная температура января составляет около −15,3°С. Среднегодовое количество осадков составляет около 405 мм. Основная часть осадков выпадает в период с июня по август.

Ближайшие населённые пункты: село Карасай — на юге, село Сазды булак — на востоке.

Севернее аула проходит автодорога областного значения — КС-8 «Новый Колутон — Акколь — Азат — Минское».

Население 
В 1989 году население аула составляло 1667 человек (из них казахи — 46 %, русские — 30 %).

В 1999 году население аула составляло 1266 человек (614 мужчин и 652 женщины). По данным переписи 2009 года, в ауле проживало 859 человек (422 мужчины и 437 женщин).

Улицы 

 ул. Абая
 ул. Абылай хана
 ул. Бейбитшилик
 ул. Болашак
 ул. Сакена Сейфуллина
 ул. Сарыарка
 ул. Тауелсиздик
 ул. Шыгыс

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Переименованные населённые пункты Казахстана
Населённые пункты Аккольского района